175. længdegrad kan henvise til:

 175. vestlige længdekreds
 175. østlige længdekreds